Nome (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Nome (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Nome (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Nome (Noorwegen), een gemeente in Noorwegen
nomos (Egypte) of nome, een indeling van het land in het Oude Egypte